Blauwe Toren (Brugge), bedrijventerrein in Brugge
 Blauwe Toren (Brussel), voormalige verdedigingstoren in Brussel
 Blauwe Toren (Gorinchem), voormalig donjon bij Gorinchem
 Blauwe Toren (Herwijnen), bijnaam van het kasteel Drakenburg te Herwijnen
 Blauwe Toren (Rotterdam), voormalig wachters- en munthuis in Rotterdam